Система национальных парков Норвегии одна из самых развитых в Европе и состоит из 32 парков на территории континентальной Норвегии и ещё семи парков на Шпицбергене. Национальный парк — лишь одна из форм охраны окружающей среды в Норвегии. Режим охраны национальных парков менее жёсткий, чем в природных заповедниках, но более жёсткий, чем в ландшафтных заказниках ().

Первым национальным парком Норвегии стал Рондане, открывшийся в 1962 году. В 2010 году 32 национальных парка на территории континентальной Норвегии занимали около 25000 км² (7 % территории), а семь национальных парков на Шпицбергене — около 14500 км² (24 % территории).

Национальные парки

Континентальная Норвегия

Шпицберген

Ссылки 
 Norges nasjonalparker — vår felles naturarv
 

 
Норвегия
Национальные парки